Die Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg 1935/36 war die dritte Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg im Sportgau Nordmark. Sie diente als eine von drei zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Nordmark. Die Staffelmeister dieser drei Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Nordmark ausgespielt wurden.

Die Bezirksklasse Groß-Hamburg wurde erneut in den Staffeln Hammonia und Hansa zu je zwölf Vereinen und im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison startete am 1. September 1935, die letzten Spiele kamen am 7. Juni 1936 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich der Gauligaabsteiger FC St. Pauli mit drei Punkten Vorsprung über den Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club durch, die Hansa-Staffel gewann der Rothenburgsorter FK 08 ebenfalls mit drei Punkten Vorsprung gegenüber dem SV St. Georg von 1895 und dem USC Paloma Hamburg. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gauliga Nordmark 1936/37 setzte sich beide Hamburger Vereine durch und stiegen in die Erstklassigkeit auf. Aus beiden Staffeln stiegen zwei Vereine am Ende der Spielzeit in die Kreisklassen ab.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Nordmark
Fußballsaison 1935/36